Dillinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dillinger (1846–1922), deutscher Druckereibesitzer, Verleger und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Black Dillinger, südafrikanischer Reggae und Dancehall Künstler
 Edmund Dillinger (1935–2022), römisch-katholischer Geistlicher, Ordensprälat und Ehrendomherr
 Johannes Dillinger (* 1968), deutscher Historiker über die Frühe Neuzeit
 John Dillinger (1903–1934), US-amerikanischer Bankräuber
 Karl Dillinger (1882–1941), deutscher Maler
 Leo Dillinger (1887–nach 1958), deutscher Ministerialbeamter, Regierungsrat und Film-Begutachter
 Michael Dillinger (* 1950), deutscher Lehrer, Autor und Kleinverleger
 Rezső Dillinger (1897–1977), ungarischer Eiskunstläufer
 Tye Dillinger (* 1981), kanadischer Wrestler, siehe Shawn Spears

Dillinger ist der Künstlername von
 Daz Dillinger (* 1973), US-amerikanischer Rapper
 Lester Bullocks; jamaikanischer Reggae-Musiker, siehe Dillinger (Musiker)

Dillinger steht für den Originaltitel verschiedener US-amerikanischer Gangsterfilme:

 Dillinger – Staatsfeind Nummer 1, Fernsehfilm von Rupert Wainwright aus dem Jahr 1991

Siehe auch:
 Dillinger Four, US-amerikanische Punkband aus Minneapolis
 The Dillinger Escape Plan, US-amerikanische Mathcore-Band
 Dillinger ist tot, Film aus dem Jahr 1984
 Dillingen
Dillinger Hütte